Feng steht für:
 Feng, chinesisches Glückssymbol, siehe Fenghuang
 Feng (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Feng ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Feng (Xuzhou), den Kreis Feng (丰县) der bezirksfreien Stadt Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Feng (Baoji), den Kreis Feng (鳳縣 / 凤县) der bezirksfreien Stadt Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi